«Радость простых мелодий» — дебютный студийный альбом группы «Музыкальный коллектив Петра Налича», выпущенный 25 ноября 2008 года.

Это первый альбом в российской музыкальной индустрии, вышедший по системе pay what you want, то есть альбом официально доступен для бесплатного скачивания, и каждый может заплатить музыкантам любую сумму.

Список композиций

Участники 
 Пётр Налич — вокал, фортепиано, аккордеон
 Юрий Костенко — саксофон, флейта, саунд-продюсер
 Сергей Соколов — домра, вокал
 Костя Швецов — гитара
 Саша Байдаков — бас-гитара
 Денис Маринкин — барабаны
 В разное время в коллективе играли: Денис Мазаев, Яша Гладкий, Максим Карпышев, Данила Ленци, Настя Соколова, Саша Байдаков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МКПН 
 Альбом «Радость Простых Мелодий» на официальном сайте 

Альбомы Петра Налича